Отшельник — приверженец аскетического течения отшельничества.

Также:
 
 Отшельник (Остаться в живых) — одиннадцатая серия четвёртого сезона телесериала «Остаться в живых».
 Отшельник (карта Таро) — карта из Колоды Каро.
 Отшельник (поэма) — поэма Ильи Чавчавадзе, написанная в 1883 году
 Отшельник (лат. Osmoderma eremita) — одно из названий жука отшельника обыкновенного.